Dans certains toponymes, le mot italien  est l'équivalent du mot français « place ».

Patronyme 
 Adeodato Giovanni Piazza (1884-1957), cardinal italien.
 Alberto Piazza (né en 1941),  généticien italien
 Albertino Piazza (vers 1490-vers 1528), peintre italien.
 André Piazza (né en 1947), joueur français de rugby à XV.
 Antoine Piazza (né en 1957), romancier français.
 Antonio Piazza (1742-1825), journaliste et librettiste italien.
 Antonio Piazza (1968-), réalisateur et scénariste italien.
 Ben Piazza (1934-1991), acteur américain.
 Dominique Piazza (1860-1940), inventeur et mécène français.
 Donato Piazza (1930-1997), cycliste italien.
 la famille Piazza, artistes italiens sous la Renaissance.
 Henri Piazza (1881-1929), éditeur italien installé à Paris.
 Martino Piazza (1475-80 - 1523), peintre italien.
 Michel de Piazza, chroniqueur du Moyen Âge.
 Mike Piazza (né en 1968), joueur de baseball américain.
 Oswaldo Piazza (né en 1947), footballeur argentin.
 Roberto Piazza (né en 1959), styliste argentin.
 Vincent Piazza (1976-), acteur américain de cinéma, de télévision et de théâtre.
 Wilson da Silva Piazza (né en 1943), footballeur brésilien.

Toponyme 
 Piazza Armerina, commune en Sicile.
 Piazza del Campo, place située à Sienne.
 Piazza della Signoria, place située à Florence.
 Piazza di Spagna, place située à Rome.
 Piazza Maggiore, place située à Bologne.
 Piazza Navona, place située à Rome.
 Piazza Venezia, place située à Rome.
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme